Příjmení Hrubý z Jelení (též Hrubý z Gelenj) nosí více různých osobností:

 Jaromír Hrubý z Jelení
 Josef Hrubý z Jelení, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady
 Řehoř Hrubý z Jelení
 Zikmund Hrubý z Jelení

Související článek 
 Hrubí z Jelení